Dit is de wereldranglijst voor mannen van november 2019 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 28 november 2019.

Mannen 11